Oenone - uma figura da mitologia grega

Outros
215 Oenone
Chrysuronia oenone
Oenone - uma canção do Pink Floyd que foi lançada oficialmente com o nome de "Quicksilver".

Desambiguação